Jean Descola (1909-1981), hispaniste et écrivain français ;
 Philippe Descola (1949-), anthropologue français.

Homonymie de patronyme